Станча може да се отнася за:
 Станча - село в България
 Станча - село в Северна Македония
 Станча - село в Румъния
 Станча - село в Словакия